Туризм является крупнейшей областью индустрии Непала, а также самым большим в стране источником иностранной валюты и доходов. В Непале находятся 8 из 10 высочайших гор в мире, которые привлекают альпинистов, скалолазов и ищущих приключения людей. Индуистское и буддистское наследие Непала, а также его холодная погода тоже являются притягивающими туристов достопримечательностями.

Обзор 
Непал является страной, где расположена высочайшая точка планеты — гора Эверест. Сильно притягательным для посетителей страны является альпинизм и другие виды приключенческого и экологического туризма. 

В южном Непале расположен храм в Лумбини, являющийся всемирным историческим наследием и местом рождения Гаутамы Будды. Также на территории страны есть и другие значимые для религиозного паломничества места.

Правительство Непала объявило 2011 год годом туризма в надежде привлечь в течение этого года в государство один миллион туристов. Туристическая индустрия рассматривается руководством страны как способ сокращения масштабов нищеты и достижения большего социального равенства населения.

Статистика 
В 2007 году число иностранных туристов, посетивших Непал, составило 526 705 человек, что по сравнению с предыдущим годом было на 37,2 % больше. В 2008 году число туристов снизилось на 5 % до 500 277 человек.

В 2008 году 55,9 % иностранных туристов прибыло из Азии (из них 18,2 % из Индии), в то время как западных европейцев было 27,5 %. 7,6 % туристов было из Северной Америки, 3,2 % из Австралии и тихоокеанского региона, 2,6 % из Восточной Европы, 1,5 % из Центральной и Южной Америки, 0,3 % из Африки и 1,4 % из прочих стран.

В среднем иностранные туристы. посетившие Непал в 2008 году, оставались в стране 11,78 дней.

Активный отдых 
По данным министерства туризма Непала основные туристические мероприятия, подобно пустынному туризму и приключенческому, включают в себя такие разновидности, как скалолазание, альпинизм, треккинг, наблюдение за птицами, полёты на параплане и воздушном шаре над Гималаями, сплавление по реке на плоту, байдарке или каноэ, катание на горных велосипедах и сафари в джунглях, в частности на территории Тераи.

Культовые места 
В долине Катманду расположен привлекающий множество паломников и туристов Пашупатинатх, крупнейший храм в честь бога Шивы, основной религии Непала, индуизма. Другими индуистскими местами, являющимися целями путешествий паломников, являются храмовый комплекс Swargadwari, расположенный в округе Пьютан, озеро Госайкунда близ Джунчи, храмы в Девгхате, округ Горка, и Pathibhara близ Фанглинга.

В трех основных городах долины Катманду: Катманду, Патане, Бхактапуре главной туристической достопримечательностью является королевская площадь - Дурбар, на территории которых расположены средневековые дворцы и много индуистских храмов.

Буддизм является крупнейшей из малых религий. Являющийся памятником всемирного наследия храм Лумбини, который традиционно считается местом рождения Гаутамы Будды, — важное место для паломников. Другое известное буддийское место — это Сваямбунатх, храм Обезьян в Катманду.

Муктинатх является священным местом для индуистов и буддистов. Оно расположено в долине Muktinath, округ Мустанг.

Прочие достопримечательности 
Кроме долины Катманду в Непале много других живописных мест, славящихся своей историей или красотой, привлекая туристов. Добраться туда можно автомобильным или воздушным транспортом.
 Долина Покхары (можно автомобильным или воздушным транспортом)
 Дхуликхел (можно автомобильным транспортом)
 Панаути (можно автомобильным транспортом)
 Тансен (можно автомобильным или воздушным транспортом -до аэропорта Бхаирахава и потом на автомобиле)
 Намче Базар (можно воздушным транспортом)
 Биратнагар (можно автомобильным или воздушным транспортом)
 Какани (можно автомобильным транспортом)
 Госайнкунда
 Горкха (можно автомобильным транспортом)
 Муктинатх (можно автомобильным или воздушным транспортом - до аэропорта Дзомсома)
 Лумбини (можно автомобильным или воздушным транспортом - до аэропорта Бхаирахава)
 Читван (можно автомобильным или воздушным транспортом)
и прочие.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный веб-сайт министерства туризма Непала 

Экономика Непала